Imię męskie spotykane u Słowian wschodnich, którego polskim odpowiednikiem jest Nicetas
 Nikita – film w reżyserii Luca Bessona
 Nikita (La Femme Nikita) – serial telewizyjny produkcji kanadyjskiej
 Nikita – amerykański serial telewizyjny z 2010 roku
 Nikita (piosenka) – utwór Eltona Johna
 Nikita – osiedle typu miejskiego na Ukrainie
 NikitA – ukraiński zespół muzyczny
 Nikita – jeden z pseudonimów artystycznych Pati Yang

 Niketas Stethatos – bizantyński mistyk, teolog, mnich
 Nikita (Ananjew) – rosyjski biskup prawosławny
 Nikita (Dielektorski) – rosyjski biskup prawosławny
 Nikita (Dobronrawow) – igumen Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, historyk, znawca prawa kościelnego
 Nikita (Loulias) – amerykański duchowny prawosławny
 Nikita (metropolita kijowski) – metropolita kijowski

la:Nicetas